Kempas Jaya (Kempas), een plaats in Indonesië
Kempas Jaya (Senyerang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing